Большо́е Петро́вское — название населённых пунктов в Московской области России:

 Большое Петровское — деревня в Волоколамском районе.
 Большое Петровское — деревня в Чеховском районе.